Стевањдан, православни празник у славу Св. Стефана, који се слави 9. јануара
 Василица (хлеб), обредни колач код Срба који се припрема на дан Св. Стефана